V36 peut faire référence à :

Médecine 
 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Infiniti G V36, quatrième génération de la Infiniti G ;
 Nissan Skyline V36, douzième génération de la Nissan Skyline.

Train
 DB série V 36, une série de locomotives diesel allemandes.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres